Алексе́й Алексе́евич Виноку́ров (1870—1935) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Из потомственных дворян. Уроженец Екатеринославской губернии.

Окончил Полоцкий кадетский корпус (1890) и Константиновское военное училище (1892), откуда выпущен был подпоручиком в 118-й пехотный Шуйский полк. Произведен в поручики 15 июля 1896 года.

26 января 1897 года переведен в управление Шенкурского уездного воинского начальника исправляющим должность делопроизводителя, а 4 июля 1898 года переведен в 140-й пехотный Зарайский полк с отчислением от должности. Произведен в штабс-капитаны 12 сентября 1900 года. Участвовал в Русско-японской войне, за боевые отличия был награждён четырьмя орденами, произведен в капитаны 12 июля 1905 года (производство утверждено Высочайшим приказом от 5 августа 1905).

В Первую мировую войну вступил в рядах 140-го пехотного Зарайского полка. Пожалован Георгиевским оружием

Произведен в подполковники 23 марта 1915 года «за отличие в делах против неприятеля», в полковники — 3 декабря того же года. Был контужен  у фермы Домбровка и остался в строю. 1 января 1917 года назначен командиром 418-го пехотного Александровского полка.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении в составе Вооруженных сил Юга России и Русской армии. Был младшим офицером, командиром батальона, помощником командира и, наконец, командиром Белостокского пехотного полка. Награждён орденом Св. Николая Чудотворца

Галлиполиец, осенью 1925 года состоял прикомандированным к 6-му артдивизиону в Болгарии. В эмиграции во Франции. Умер в 1935 году в Нильванже.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 11.08.1905)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 22.12.1905)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (1905)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 10.01.1906)
 Орден Святого Владимира 4-й ст.
 мечи и бант к ордену Св. Владимира 4-й ст. (ВП 14.02.1915)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 18.03.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 23.04.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. с мечами (ВП 09.08.1916)
 Орден Святителя Николая Чудотворца (Приказ Главнокомандующего № 3705, 7 октября 1920)
 старшинство в чине подполковника с 15 июля 1914 года (ВП 3.06.1916)

Источники 
 
 
 
 
 Список полковникам по старшинству. — Пг., 1916. — С. 235.
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 77.
 Григоров А. А. Рязанская книга памяти Великой войны 1914—1918 годов. Том II. — Рязань, 2012.
 Биография на сайте «Русская императорская армия»

Выпускники Полоцкого кадетского корпуса
Выпускники Константиновского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Полковники (Российская империя)
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны во Франции
Участники Крымской эвакуации